Radu Albot e Enrique López-Pérez erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Zdeněk Kolář e Luis David Martínez hanno sconfitto Rafael Matos e João Menezes con il punteggio di 1-6, 6-3, [10-3].

Teste di serie 

  Lloyd Glasspool /  Jonny O'Mara (primo turno)
  Harri Heliövaara /  Matt Reid (primo turno)

  Orlando Luz /  Felipe Meligeni Alves (quarti di finale) 
  Zdeněk Kolář /  Luis David Martínez (campioni)

Wildcard 

  Federico Bertuccioli /  Andrea Picchione (primo turno)
  Raul Brancaccio /  Francesco Maestrelli (primo turno)

  Marco De Rossi /  Manuel Mazza (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

San Marino Open 2021